Кочерицы — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в южной части района, в лесной местности у реки Ситня около д.Горское Лесничество. 

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Кочерицы вошла в состав образованного муниципального образования Цапельская волость.

До апреля 2015 года деревня Кочерицы входила в Цапельскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Кочерицы, вместе с другими селениями упраздненной Цапельской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Дачи. 

Святой источник иеромонаха Мардария, находится в 3,8 км юго-западнее деревни Кочерицы

Транспорт 
Автодорога 58Н-062 Маяково — Кочерицы.

Примечания

Ссылки 
 Кочерицы на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района